Соревнования по прыжкам с шестом прошли 2-3 марта 2013 года на арене «Scandinavium» в Гётеборге в рамках чемпионата Европы 2013 в помещении.

Медалисты

Рекорды

Квалификация

Группа A

Группа B

Финал

См. также 
 Чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении 2013

Ссылки 
 Результаты на сайте Европейской легкоатлетической ассоциации

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении 2013